«Матч» — название нескольких фильмов:
 «Матч» — венгерский фильм 1980 года.
 «Матч» — английский фильм 1999 года.
 «Матч» — российский фильм 2012 года.